15-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Вишакхапатнаме (Андхра-Прадеш, Индия) в спорткомплексе «Swarna Bharathi A/C Indoor Stadium» с 2 по 9 января 2008 года. Официально считался розыгрышем за 2007 год. Директором турнира был К. В. В. Сарма (Индия), главным арбитром — Касто Абундо (Филиппины). Среди участников турнира — 20 гроссмейстеров и 8 международных мастеров. В те же сроки в том же месте прошло женское командное первенство Азии.

Движение по турам

Таблица

Составы команд-призёров 
  КНР: Ван Юэ, Бу Сянчжи, Ван Хао, Чжао Цзюнь, Чжоу Цзяньчао.
  Индия: Кришнан Сашикиран, Сурья Шехар Гангули, Абхиджит Кунте, Гита Нараянан Гопал, Абхиджит Гупта.
  Вьетнам: Нгуен Нгок Чыонг Шон, Ле Куанг Льем, Нгуен Ань Зунг, Дао Тхьен Хай, Нгуен Минь Тханг (не играл).

Призёры по доскам 
 1-я доска:
   Нгуен Нгок Чыонг Шон
   Кришнан Сашикиран
   Эхсан Гаем Магами

 2-я доска:
 (все три показали результат 5½ из 7, расставлены по данным olimpbase.org, доп. показателем предположительно был рейтинг-перформанс)
   Ле Куанг Льем
   Сурья Шехар Гангули
   Бу Сянчжи

 3-я доска:
   Ван Хао
   Нгуен Ань Зунг
   Абхиджит Кунте

 4-я доска:
   Гита Нараянан Гопал
   Марат Джумаев
   Дао Тхьен Хай

 резервная доска:
   Чжоу Цзяньчао
   Абхиджит Гупта
   Амин Насри

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
2008 год в шахматах
Чемпионаты Азии в Индии
Январь 2008 года
Спорт в Индии в 2007 году
Чемпионаты Азии в 2007 году
Шахматы в Индии
Вишакхапатнам